Die Mafia ist eine Episode der US-amerikanischen Dokumentarserie Geheimakte Amerika über die amerikanische Cosa Nostra.

Inhalt 
Der Dokumentarfilm beleuchtet sowohl die Machenschaften der amerikanischen Cosa Nostra als auch ihren Einfluss auf die Politik und behandelt die Romantisierung der Mafia in der Populärkultur.

Liste der Interviewpartner 
 Frank Cullotta – Ehem. Assoziierter des Chicago Outfit
 George Anastasia – Autor
 Gil Reavill – Autor, Journalist und Drehbuchautor
 Jennifer Mascia – Schriftstellerin und Tochter des Gambino-Soldaten John Mascia
 Jim Wedick – Ehem. FBI-Agent
 Jonathan Eig – Journalist
 Louis Ferrante – Schriftsteller und ehem. Mitglied der Gambino-Familie
 Meyer Lansky II – Enkel von Meyer Lansky
 Michael Chertoff – Politiker und Jurist
 Salvatore „Crazy Sal“ Polisi – Ehem. Assoziierter der Gambino-Familie
 Thomas Reppetto – Ehem. Kriminalbeamter

Hintergrund 
Die von Prometheus Entertainment für A&E Television Networks produzierte Episode wurde in den USA am 12. April 2013 als Teil der Dokumentarserie America’s Book of Secrets auf H2 erstveröffentlicht und erschien in Deutschland am 13. Oktober 2013 auf History. Die deutsche Synchronisation entstand durch die Synchronfirma Headroom Atelier.

Weblinks

Siehe auch 
 Liste von Mafiafilmen

Filmtitel 2013
Dokumentarfilm
US-amerikanischer Film
Mafiafilm
Episode einer Fernsehserie